Jena este un nume propriu care se poate referi la

Locuri 

 Jena (pronunție, ), un oraș universitar din landul Thüringen din Germania
 Jena, Louisiana (pronunție, ), o localitate din statul Louisiana al Statelor Unite ale Americii

Alte utilizări 

 Bătălia de la Jena
 Jena (Oxford, Maryland), casă din statul american Maryland, considerată monument național, înregistrată la National Register of Historic Places
 Jena Six, caz penal controversat din Jena, Louisiana
 Jena (framework), Semantic Web framework
 Jena Malone, actriță americană
 526 Jena, un asteroid
 Simfonia Jena, compoziție muzicală

Nume proprii